El término Metro de Zaragoza hace referencia a:
 Tranvía de Zaragoza en España.
 Estación de Zaragoza del metro de Ciudad de México.